Тетракарбонилдигидриджелезо — неорганическое соединение, карбонильный комплекс железа с формулой HFe(CO),
светло-жёлтая жидкость,
растворяется в воде,
самовоспламеняется на воздухе.

Получение 
 Действие пентакарбонилжелеза на растворы концентрированных щелочей:

Физические свойства 
Тетракарбонилдигидриджелезо — неприятно пахнущая светло-жёлтая жидкость, разлагается при температуре выше −10°С на водород и смесь карбонилов железа.

На воздухе самовоспламеняется.

Растворяется в воде, пиридине и жидком аммиаке.

Химические свойства 
 Является восстановителем:
 
 

 Водород замещается на катионы металлов:
 
 
 

 Реагирует с галогенами:

Литература 
 
 

Карбонильные комплексы железа
Соединения железа по алфавиту